Stenoptera är ett släkte av orkidéer. Stenoptera ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Orkidéer
Stenoptera